Ниже приведены список и описание эпизодов американского научно-фантастического телевизионного сериала «Тайны Смолвиля».

Сериал выходил на экраны с 16 октября 2001 года по 13 мая 2011 года на телеканалах The WB (2001—2006) и The CW (2006—2011). Всего сериал насчитывает 10 сезонов, состоящих из 218 эпизодов.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! rowspan="2"| Телеканал
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| scope="row" bgcolor="#882D17" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 1 (2001—2002)|1]]
| 21
| 16 октября 2001
| 21 мая 2002
| rowspan="5"| The WB
|-
| scope="row" bgcolor="#00416A" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 2 (2002—2003)|2]]
| 23
| 24 сентября 2002
| 20 мая 2003
|-
| scope="row" bgcolor="#702963" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 3 (2003—2004)|3]]
| 22
| 1 октября 2003
| 19 мая 2004
|-
| scope="row" bgcolor="#00644E" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 4 (2004—2005)|4]]
| 22
| 22 сентября 2004
| 18 мая 2005
|-
| scope="row" bgcolor="#900020" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 5 (2005—2006)|5]]
| 22
| 29 сентября 2005
| 11 мая 2006
|-
| scope="row" bgcolor="#32127A" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 6 (2006—2007)|6]]
| 22
| 28 сентября 2006
| 17 мая 2007
| rowspan="5"| The CW
|-
| scope="row" bgcolor="#0052B1" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 7 (2007—2008)|7]]
| 20
| 27 сентября 2007
| 15 мая 2008
|-
| scope="row" bgcolor="#AC1A1A" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 8 (2008—2009)|8]]
| 22
| 18 сентября 2008
| 14 мая 2009
|-
| scope="row" bgcolor="#36454F" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 9 (2009—2010)|9]]
| 22
| 25 сентября 2009
| 14 мая 2010
|-
| scope="row" bgcolor="#00168F" height="10px"|
| [[Список эпизодов телесериала «Тайны Смолвиля»#Сезон 10 (2010—2011)|10]]
| 22
| 24 сентября 2010
| 13 мая 2011
|}

Эпизоды

Сезон 1 (2001—2002)

Сезон 2 (2002—2003)

Сезон 3 (2003—2004)

Сезон 4 (2004—2005)

Сезон 5 (2005—2006)

Сезон 6 (2006—2007)

Сезон 7 (2007—2008)

Сезон 8 (2008—2009)

Сезон 9 (2009—2010)

Сезон 10 (2010—2011)

См. также 
 «Кризис на бесконечных Землях » — кроссовер телевизионной Вселенной Стрелы.

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по эпизодам сериала